Нуева Франсија има више значења:

 Нуева Франсија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Франсија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику